Хо́рда ( — струна):

Планиметрия 
 Хорда — отрезок прямой линии, соединяющей две точки данной кривой (окружности, эллипса и др.).

Зоология 
 Хорда — опорный орган, характерный для хордовых (chordata).

Авиация 
 Хорда крыла — длина отрезка, соединяющего наиболее удалённые друг от друга точки профиля.

Социология 
 Хорда — самый примитивный тип организации.

Метрополитен и магистрали 
 Хорда — особый скоростной вид линий Московского метрополитена.
 Северо-Восточная хорда, Северо-Западная хорда и Юго-Восточная хорда — магистральные транспортные дороги  Москвы.

Персоналии 
 Хорда, Кармен (род. 1988) — испанская автогонщица.
 Хорда, Энрике (1911—1996) — испано-американский дирижёр.